Томашка:

 Томашка — посёлок в Харовском районе Вологодской области.
 Томашка — река в России, приток Уфтюги.
 Томашка — чешское женское имя, форма имени Томаш (Томас, Фома).